Fort Zeelandia (Formosa); een fort op Formosa (Taiwan);
Fort Zeelandia (Guyana); een voormalig fort (nu een ruïne) op het Forteiland in de Guyaanse rivier Essequibo;
Fort Zeelandia (Suriname); een fort in Suriname.